El nombre de Convento de la Concepción o Monasterio de Concepción, o cualquiera de sus variantes (Purísima o Inmaculada Concepción):
es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como conventos, o monasterios, en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Inmaculada Concepción. Anexo al convento existe una casa de 400 metros en venta, permuta por un bajo con peluquería.

Advocación 
 Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción – Festividad: 8 de diciembre.
 Cualquiera de las distintas órdenes religiosas femeninas que llevan en su nombre esa advocación (monjas concepcionistas, de la concepción franciscana, de la concepción jerónima, de la concepción benedictina, etc.)

Conventos y monasterios

en España 
 Convento de la Concepción (Ágreda)
 Convento de la Concepción (Épila)
 Convento de la Purísima Concepción (El Puerto de Santa María)
 Convento de la Purísima Concepción (Cuéllar)
 Convento de la Purísima Concepción (Soria)
 Convento de las Concepcionistas (Mérida)
 Convento de la Purísima Concepción (Toledo)
 Convento de Nuestra Señora de la Concepción (Pedroche)
 Convento de la Concepción Benedictina y de San Pablo
 Convento de la Santísima Trinidad y Purísima Concepción (Écija)
 Convento de las Agustinas e Iglesia de la Purísima (Salamanca)
 Convento de San Antonio (Vitoria)
 Convento de la Concepción (Zamora)
 Monasterio de la Concepción (Vivero)

Almonacid de Zorita